Stephan III. bezeichnet folgende Personen:

 Stephan III. (Papst) (~720–772), Papst
 nach alternativer Zählung Stephan II. (Papst) († 757), Papst
 Stephan III. (Auxonne) (~1127–1241), Graf von Auxonne
 Stephan III. (Ungarn) (1147–1172), ungarischer König
 Stephan III. (Bayern) (~1337–1413), Herzog von Bayern